Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 212-es, továbbá 212A, 212B, 212N jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 212-es busz (Budapest)
 212A busz (Budapest)
 212B busz (Budapest)
 212N busz (Budapest, 2020)ideiglenes